Příjmení Stecker nosí více významných osobností:

 Antonín Stecker (1855–1888) – český cestovatel
 Karel Stecker (1861–1918) – český hudební teoretik, pedagog, varhaník a skladatel
 Marcel Stecker (1924–2011) – český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog